Marc Tici el Vell o Marc Titi, polític romà
 Marc Tici el Jove o Marc Titi, polític romà